Вике́нтий Лери́нский, либо Лири́нский (; ?, Туль, Белгика — до 450, Леринский монастырь, Галлия) — иеромонах, святой неразделённой Церкви, известный раннехристианский автор Галлии.

Почитается как Отец Церкви () в Католической Церкви (память 24 мая) и в лике преподобных в Православной Церкви (память ).

Жизнеописание 
Сведения о жизни святого Викентия крайне скудны. Основным биографическим источником о нём является сочинение Геннадия Массилийского «О знаменитых мужах» (), составленное около 495 года в продолжение одноимённого труда святого Иеронима Стридонского.

Викентий родился в городе Туль на северо-востоке современной Франции. Был родным братом святого Лупа. После службы в армии () поступил в Леринский монастырь святого Гонората, где принял монашеский постриг. В 434 году под псевдонимом Перегрин написал своё самое известное сочинение «Памятные записки» (). Скончался в царствование императоров Феодосия II и Валентиниана III, то есть в 450 году или ранее. Викентий был высоко оценён своими современниками, так святитель Евхерий Лионский назвал его святым мужем, выдающимся в красноречии и знаниях.

Богословские взгляды 
В своих «Памятных записках» святой Викентий сформулировал следующий критерий истинности, непосредственно связанный со свойством кафоличности Церкви:

В самой же кафолической Церкви особенно должно заботиться нам о том, чтобы содержать то, чему верили повсюду, всегда, все; ибо истинно и в собственном разуме кафолическое, как показывает значение и смысл наименования сего, — то, что все вообще объемлет.

По мнению некоторых исследователей этот критерий был направлен против доктрины святого Августина о благодати. В вопросе соработничества между Божественной благодатью и человеческой волей святой Викентий занимал позицию преподобного Иоанна Кассиана и отстаивал то, что позже в православном богословии стали называть синергией. Полемизируя с ними, ученик святого Августина Проспер Аквитанский называл их «остатками пелагианской ереси» (). С XVI века католическое богословие классифицирует оппозицию Августину в лице святых Иоанна Кассиана, Викентия Леринского и Фавста Регийского термином полупелагианство.

С началом Реформации «Памятные записки» многократно переиздавались на разных языках.

Примечания

Переводы 
 Памятные записки. Каз., 1863;
 Напоминания: Трактат Перегрина о древности и всеобщности кафолической веры против непотребных новизн всех еретиков / Пер. П. Пономарева. Каз., 1904;
 То же // Прп. Викентий Лиринский о Свящ. Предании Церкви. СПб., 2000. С. 14-112; Памятные записки Перегрина. М., 1999.

Литература 
 
 
 

Леринский монастырь
Галло-римские святые
Христианские святые V века
Латинские писатели
Писатели V века
Преподобные
Отцы Церкви
Святые Единой Церкви
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения